Улов:

 Уло́в — пойманная добыча (на рыбалке, охоте и т. п.).
 «Улов» — японский фильм.
 «Улов» — американский телевизионный сериал.
 У́лов — шведское мужское имя.